Die Saison 2018/19 war die dritte Spielzeit der Alps Hockey League, der gemeinsamen italienisch-österreichisch-slowenischen Eishockeyliga. Die Meisterschaft der Alps Hockey League gewann der HK Olimpija Ljubljana, der die HC Pustertaler Wölfe mit 4:3 im Playoff-Finale besiegte. Zuvor hatte der HC Pustertal die Hauptrunde mit mehr als 100 Punkten und einem Torverhältnis von +97 gewonnen.

Teilnehmer 
Zu den Teilnehmern der letzten Saison wurde Hockey Milano Rossoblu neu in die AlpsHL aufgenommen. Der HC Neumarkt zog sich jedoch Ende Mai 2018 aus dem Spielbetrieb zurück.

Modus 

Die 17 Mannschaften spielen in einer Hauptrunde jeweils 40 Spiele. Dabei wird eine Einfachrunde (32 Spiele) gefolgt von einer weiteren Einfachrunde in vier regionalen Gruppen (sechs bzw. acht Spiele) gespielt. In den drei Vierergruppen Ost, Süd A und Süd B spielt jede Mannschaft zwei weitere Spiele gegen einen ausgelosten Gegner aus einer anderen Gruppe.

Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale der Play-Offs. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen im Modus Best-of-Three vier weitere Viertelfinalisten aus. Das Halbfinale findet im Modus Best-of-Five statt, Viertelfinale und Finale im Modus Best-of-Seven.

Hauptrunde

Tabelle 

; ;

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: eurohockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

Finale

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert

Beste Torhüter 
Quelle: eurohockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Nationale Meisterschaften

Italien 
Die Begegnungen der acht italienischen Mannschaften untereinander in der ersten Einfachrunde zählen gleichzeitig für die IHL Elite genannte italienische Meisterschaft. Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Final Four Ende Januar.

Österreich 
Die Begegnungen der sieben österreichischen Mannschaften untereinander in der ersten Einfachrunde zählen gleichzeitig für die österreichische Meisterschaft der Alps Hockey League (zweite Spielklasse). Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Final Four Ende Januar.

Grunddurchgang 
Quelle: eishockey.at

Final Four 
Halbfinale und Finale wurden im Modus Best of Two ausgetragen.

Halbfinale (22. und 24. Januar 2019)

1 Der EHC Lustenau erreichte das Finale aufgrund der besseren Platzierung im Grunddurchgang

Finale (26. und 27. Januar 2019)

Damit wurden die Red Bull Hockey Juniors aufgrund des Zusatzpunktes aus Spiel 1 österreichischer Meister der Alps Hockey League.

Slowenien 
Die Begegnungen der zwei slowenischen Mannschaften untereinander in der ersten Einfachrunde zählen gleichzeitig für die slowenische Meisterschaft.

Einzelnachweise 

2018 19
Eishockeysaison 2018/19